Хе́ршман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хершман, Николь (род. 1975) — немецкая бобслеистка, бронзовая призёрша Олимпийских игр 2002 года.
 Хершман, Отто (1877—1942) — австрийский пловец и фехтовальщик, серебряный призёр Олимпийских игр 1896 и 1912 годов.